Týnec può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Týnec, comune del distretto di Břeclav, in Moravia Meridionale
Týnec, comune del distretto di Klatovy, nella regione di Plzeň
Týnec nad Labem, comune del distretto di Kolín, in Boemia Centrale
Týnec nad Sázavou, comune del distretto di Benešov, in Boemia Centrale